Carlos de Icaza puede referirse a:
Carlos de Icaza Arosemena, abogado panameño, gobernador de la provincia de Panamá y vicepresidente del Estado Libre del Istmo;
Carlos de Icaza González, diplomático y embajador mexicano.